Чиксулуб Пуебло има више значења:

 Општина Чиксулуб Пуебло (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Чиксулуб Пуебло (Чиксулуб Пуебло, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику